Ori kan syfta på:

 Ori – det ställe på en kromosom där dupliceringen av DNA-strängar startar, se Replikationsstart
 Ori (Stargate SG-1) – självutnämnda gudar i TV-serien Stargate SG-1
 Ori (fiktiv person) – en fiktiv person i Tolkiens bok Bilbo - en hobbits äventyr

Geografi

Finland 

 Ori (ö), Södra Savolax, Nyslott,

Indonesien 

 Desa Ori, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar